Муниципальные выборы в Чехии 2018 года прошли 5 и 6 октября одновременно с первым туром выборов в Сенат. На выборах было избрано 61 950 муниципальных депутатов в городские и муниципальные советы. Это были седьмые муниципальные выборы. Победителем выборов стала Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия (KDU-ČSL). Общая явка составила 47,34%

Общие результаты

Результаты в крупнейших городах

Прага 

В новую правящую коалицию вошли представители пиратской партии, «Объединённых сил» и Praha sobě. Мэром Праги стал Зденек Гржиб. Общая явка составила 46,44%.

Брно 

В новую правящую коалицию вошли представители ODS, KDU-ČSL, пираты и ČSSD. Новым мэром Брно стала Маркета Ванькова из ODS. Общая явка составила 42,65%.

Острава 
В новую коалицию вошли представители ANO, ODS, пиратов и KDU-ČSL. Мэром Остравы вновь стал Томаш Мацура из ANO. Общая явка составила 33,86%

Пльзень 
В новую коалицию вошли представители ANO, ODS, TOP 09 и ČSSD. Мэром города стал Мартин Бакса из ODS. Общая явка составила 39,46 %.

Либерец 
В новую коалицию вошли представители SLK, ANO и ODS. Новым мэром стал Ярослав Замечник с SLK. Общая явка составила 40,90 %.

Примечания

Ссылки 
 Сайт с результатами выборов

Чехия
Выборы в Чехии
Октябрь 2018 года
2018 год в Чехии